XELT-AM es una emisora de radio localizada en Guadalajara, Jalisco.

Transmite en los 920 kHz de la banda de (Amplitud Modulada) con 10000 vatios de potencia.

Actualmente se le conoce como Radio María.

Historia 
El 27 de abril de 1944 inicia sus transmisiones la XELT "La Voz Tapatía, que transmitía en los 840 kilociclos. El concesionario era el profesor J. H. Tostado Lomelí. Años después fue adquirida por Don Alejandro Díaz Guerra, fundador del actual grupo Unidifusión, que en conjunto con la XEAD, la XEHL, la XEJE, y la XEBA, se les identificó, a todas, como “Las 5 ondas de alegría”. Durante estos años se reubicó la estación en el 920 AM. La emisora fue parte de Unidifusión hasta 1987, cuando el grupo se separó en dos entidades diferentes, quedando la XELT en manos de Francisco Javier Díaz Romo, quien formó el grupo Radio Comerciales de Jalisco con seis estaciones: XEBA-AM, La Consentida; XEBA-FM, Stereo Amor (Actualmente La Ke Buena); XEHL-AM, La Poderosa (Actualmente W Deportes); XEHL-FM, Sonido 103  (Actualmente Los 40); XELT, La Deportiva (Actualmente Radio María) y XEZZ, Radio Gallito. 

Entre 1989 y 1992 se dio la unificación entre los dos grupos pero solo duró ocho meses porque Francisco Javier Díaz decidió vender sus emisoras a Sistema Radiopolis (hoy Televisa Radio) a finales de 1992. Radiopolis tuvo un crecimiento importante con dicha transacción, porque su presencia se había limitado a las seis emisoras que operaba en el Distrito Federal. 

La Sabrosita
Tras esta venta XELT tomó auge como una de las primeras emisoras en México bajo el formato grupero-tropical denominándose como "La Sabrosita" predecesora del concepto "Ke Buena", ya que en 1993 su equipo de locutores son trasladados a la FM para formar en la XEBA 97.1 MHz a la Ke Buena, enfocada más al movimiento grupero.

Explosión Tropical
Tras el cambio de locutores y el traslado de su concepto a la FM, XELT se quedó con el formato solamente tropical bajo el nombre Explosión Tropical.

 Frecuencia Libre
A finales de 1993, con la llegada a la Dirección General de Radiopolis a nivel nacional del periodista Ricardo Rocha, se crea Frecuencia Libre, que en el D. F. transmitía por XEX-AM 730 kHz, y se destina en Guadalajara a la XELT como su repetidora para esta ciudad. El concepto se enfocó en noticieros ("Detrás de la Noticia") y programas hablados.

Radio Escucha
En 1994, llega a la dirección de Radiopolis Guadalajara, el Sr. Ignacio Dávila Alanís, quien transforma la XELT en una emisora un tanto distinta para los estilos comunes de la época, mezclando programas de antaño de la XEW, con programas hablados de la XEQ, y noticieros de la XEX, y de hecho su logotipo era un radio de la época de los 30's o 40's que evocaba a la nostalgia. Más adelante Ignacio Dávila, con Héctor Urzúa como director de programación, fue incorporando programas locales hechos con un enfoque aparentemente inspirado en la concepción de lo que el radioescucha quería tener en una estación de radio hablada. Con esto se logra uno de los mejores momentos en la historia de XELT relanzándola como Radio Escucha 920 y su eslogan: "Una emisora de excelencia que lleva por nombre... el de usted" y la incorporación de toda una barra de programas locales para todo tipo de público que inclusive hicieron parecer como secundaria a la principal emisora del grupo: la XEWK. Entre estos programas se encontraban:

 Buenos Días Guadalajara Noticiero en trasmisión simultánea con canal 4 de Televisa Guadalajara, con Miguel Ángel Collado y Ramiro Escoto.

 Simplemente... Mujer Programa de revista femenina con Liz Noguez y Manuel García de Alba, entre cuyos colaboradores se encontraba Paty Blue.

 En voz alta Uno de los mejores programas acerca del comportamiento humano conducido por el Dr. Miguel Esteban Balderrama y las aportaciones del público por teléfono. Dicho programa aún se transmite por XEWK y en la página web de este médico: www.miguelbalderrama.com Ahí nació también su programa Mar Adentro, en el cual atiende a una sola persona durante una hora completa por teléfono, en una especie de sesión de psicoterapia.

 Superarte Con el Lic. José de Jesús López Dorantes, un programa de superación personal y el camino hacia la excelencia en todos los ámbitos de la vida.

 De Boca en Boca Con la periodista María Antonieta Flores, un espacio de libre expresión para la mujer con temas de alto impacto.

 Las locuras de Viborilda Con Ivette Hernández, la más conocida periodista de espectáculos del occidente del país, con un estilo irreverente en su conducción y un gran poder de convocatoria en la farándula mexicana. 

  Detrás de la Noticia Guadalajara con los periodistas Oscar Ábrego de León y Agustín Ramírez Góngora.

 Alla tú , un programa íntimo sobre temas de cultura general e historia con Álvaro González de Mendoza, cuyo valioso trabajo se puede conocer ahora en www.alvargonzalez.info

 Taquitos de Lengua Un divertido y didáctico programa sobre el idioma español con los lingüistas Luis López Rodríguez y Maricel Carreras creado en 1996, un día cercano al día de la madre. Más tarde, se incorporan a este programa sabatino, el locutor José Luis Pérez, la lingüista Silvia Raya y René Cardona Vera. Las emisiones a partir de entonces se hicieron cada vez más divertidas sin perder su esencia didáctica; José Luis aportó sus conocimientos de cultura general, así como su talento teatral; Silvia, además de ser lingüista, dejó entrever su sangre jarocha, por lo que analizaba las costumbres tapatías desde su punto de vista "fuereño"; y René tenía siempre listas las explicaciones de tipo legal, comentarios referentes a la música del momento y bailes de tap (en la alfombra). Una parte importante de este inolvidable programa fue la intervención de los radioescuchas y pronto dos de ellos fueron a engrosar "la taquería": Don Alfonso Gómez Araujo y Enrique Cardona Vera; Don Alfonso, recién retirado como vendedor de publicidad para radio y televisión, siempre describió de manera demasiado suculenta las comidas de antaño con los que aderezaba los relatos de su niñez y adolescencia; Enrique, en cambio, siempre mostró sus gustos por el cine, la música, el arte y el diseño en varios niveles (en realidad sólo agregaba la salsa a los tacos). René y Enrique, hermanos, pronto se ganaron varios sobrenombres: "los hermanos Brenan" o "Tom y Jerry"; individualmente, Piedrique y Reni. Luis López balanceaba el programa tomando la postura seria y académica, aunque cabe decir que también participaba de las bromas. Más tarde, llegaron las colaboraciones desde Madrid de un exmiembro de la Real Academia de la Lengua: Don Gerundio A. Blando, el cual se autonombró "el radioscucha 921"; éste colaboró desempolvando "Loz expedientez secretoz Z" que mandaba por fax. Después se supo que la letra A de su nombre significaba Azorín pero por un permiso vitalicio lo podía cambiar en el registro, su último significado fue Arroba. No podríamos olvidar las llamadas de Robert De Niro (sí, el actor), la señora Librada, Claudia Raya, el doctor Luis González, Don Arturo Preciado "el embajador de Tlaquepaque", la Sra. Gloria Estrada, Martha Méndez, Tere García, el Sr. Juan de Dios del Río, Rafael Aníbal y Cristian Celis, que enriquecieron el contenido de los tacos. Y no podemos dejar fuera a Eric Arámbula y sus "señales ferrocarrileras", además de Juan Almeida que tenían a su cargo la parte técnica. Uno de los momentos cumbres del programa fue el impactante anuncio de la Real Academia donde se mencionaba la abolición de la ortografía (en broma), otro fue el viaje del elenco a Argentina (otra broma que se hizo el día que nevó), los dos programas especiales de Les Luthiers, las obras de teatro representadas en vivo: "Los habladores", "Esculcando el ropero" y "Don Juan Tenorio '97", y la noticia del embarazo de la esposa de Don Gerundio (Lilian del Kocov), cuando éste tenía casi 90 años. No menos llamativa era la visita del "ranerío" a la cabina (colección de ranas de Silvia Raya), que el público ya empezaba a identificar: Ronalda, la Rana-ratón, Ponchito, Gabo y compañía se la pasaban saltando por toda la mesa. La cantante Fey siempre desafió la capacidad auditiva de los taqueros que, varias veces pidieron ayuda del público para descifrar la letra de sus canciones (sólo los niños sabían qué decía). Hubo dos momentos de retroalimentación de los taqueros con los radiosecuchas: una en la Casa de los Perros (con invitación y toda la cosa) y la otra durante la celebración del segundo aniversario en un programas de tres horas que terminó con una taquiza (de lengua, claro). Sólo queda una cosa por decir de este programa de radio: "Homologuémoslo por ser muy de aquí".

 Aventura Interior Con Ignacio Dávila y Héctor Urzúa.

 Botes y Rebotes Con Ana Lorena Castillo, Mahavi Pardo e Ileana. Innovador programa de fútbol desde el punto de las mujeres. Los padrinos de esta emisión fueron los futbolistas Noé Zárate y Mariano Varela de las Chivas del Guadalajara, y Steve Padilla del Atlas. Los sábados se hacía "Área chica" conducido por los niños Tania, Daniela y Pepito. Arrastrando los prejuicios de que las mujeres no saben o no les gusta el fútbol, este equipo de chicas apoyándose en la producción de Nasheli, entrevistaban futbolistas, hacían cápsulas y Laura mandaba reportes desde los clubes locales (Atlas, Guadalajara y Tecos) desafiando los comentarios machistas. Una abuela, conocida como "la tía Esperanza" era asidua oyente de este programa y demostró muchas veces sus conocimientos sobre el fútbol local.

 La Calandria Un entrañable programa sobre la Guadalajara de medio siglo, con música, noticias de antaño, anuncios de la radio de aquellos años y los comentarios de Abel Campirano, Manuel García de Alba y Héctor Urzúa.

 La Hora del Romance A la usanza de los antiguos programas en vivo de la XEW, el cuarteto de los Hermanos Ascencio complacía al público con lo mejor de la música de la época de oro, bajo la conducción del desaparecido conductor Alberto Romero.

 Nosotros Jalisco Con el ya fallecido periodista Carlos Cabello Wallace, un programa para conocer la historia y la actualidad de los 125 municipios del estado de Jalisco.

 Enigmas con el licenciado Fernando J. Téllez; entrañable programa sobre los enigmas de la historia y el universo.

RadioAmor
En 1998, junto a la salida de Ignacio Dávila de la dirección de Televisa Radio Guadalajara, la emisora es desmantelada de su programación hablada, trasladando los programas con mayor audiencia a su estación hermana XEWK; y tomando el formato de música romántica contemporánea en español, siendo una vez más pionera de un concepto exitoso que se consolidaría y meses después seria imitado con el lanzamiento de estaciones con formato similar, como La Nueva Amor de Grupo Acir y Romance de Megaradio.

RadioOasis 
Aparentemente una de las peculiaridades del nuevo director de Televisa Radio Guadalajara, Salvador Jiménez, es el apoyo a las producciones de tipo religioso, en 2001 durante su etapa XELT tomo la estafeta del formato RadioOasis con música religiosa, mismo que tenía anteriormente XEHL del mismo grupo, para que más tarde, en mayo de 2003 la emisora fuera cedida en su operación a la asociación civil Radio María, liderada por el Padre Roberto Dueñas, y volviendo el concepto hacia el catolicismo, formato que conserva hasta la fecha.

Formatos de la emisora 
Estos son los nombres de algunos de los formatos con los que se ha conocido a la estación XELT-AM 920 kHz:

 La Sabrosita
 La Deportiva
 Explosion Tropical
 Cadena Frecuencia Libre (Repetidora de XEX-AM 730 kHz)
 Cadena Q Verde y Oro (Repetidora de XEQ-AM 940 kHz)
 Radio Escucha 920
 Radio Amor
 Radio Oasis
 Radio Maria

Emisoras de radio de Guadalajara (Jalisco)
Emisoras de radio de México
Radiópolis